Loos (film), een Nederlandse speelfilm van Theo van Gogh uit 1989
 Loos (Frankrijk), een Franse gemeente in het Franse Noorderdepartement (regio Hauts-de-France) 
 Loos (Zweden), dorp in de Zweedse gemeente Ljusdal soms ook geschreven als Los

Een achternaam
Adolf Loos, Oostenrijks architect
Charles Loos, Belgisch jazzmuzikant
Cornelius Loos, Nederlands priester
Jean Loos, Belgisch politicus
Ludo Loos, Belgisch wielrenner
Pieter Loos, Nederlands politicus
Rebecca Loos, voormalig assistente van David Beckham